Капцова — женская форма русской фамилии .
 Капцова, Анна Михайловна (в девичестве Залогина; 1860—1927) — русская купчиха первой гильдии, промышленница.
 Капцова, Нина Александровна (род. 1978) — российская артистка балета.